Mecklenburg (regió), regió històrica
 Ducat de Mecklenburg-Schwerin, antic ducat (1379–1815)
 Mecklenburg-Güstrow, antic ducat (1480–1483, 1520–1610, 1621–1695)
 Ducat de Mecklenburg-Strelitz, antic ducat (1701–1815)
 Gran Ducat de Mecklenburg-Schwerin, antic gran ducat (1815–1918)
 Gran Ducat de Mecklenburg-Strelitz, antic gran ducat (1815–1918)
 Estat Lliure de Mecklenburg-Schwerin, estat de la República de Weimar (1918–1933)
 Estat Lliure de Mecklenburg-Strelitz, estat de la República de Weimar (1918–1933)
 Gau de Mecklenburg, divisió de l'alemanya nazi (1925–1945)
 Estat de Mecklenburg, antic estat alemany (1934–1952)
 Mecklenburg-Pomerània Occidental, estat federal alemany
 Dorf Mecklenburg, burg desaparegut, bressol de tots els anteriors